Milada může být: 
 Milada, ženské jméno
 Milada (film), životopisný film o Miladě Horákové
 Milada (jeskyně), jeskyně v Silické planině, okres Rožňava, Košický kraj, Slovensko
 Milada (jezero), též Chabařovické jezero, rekultivační jezero vzniklé na místě hnědouhelného lomu Chabařovice
 Milada (rozhledna), v areálu zříceniny hradu Lichnice, Podhradí v Železných horách, okres Chrudim, Pardubický kraj
 Vila Milada, vila a později squat v Praze-Libni